Опошняны () — село,
Черкасовский сельский совет,
Полтавский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324086508. Население по переписи 2001 года составляло 86 человек.

Географическое положение 
Село Опошняны находится на правом берегу реки Коломак,
выше по течению примыкает село Божки,
ниже по течению примыкает село Вербовое,
на противоположном берегу — село Дудниково.
Рядом проходит железная дорога, станция Пригородная в 1,5 км.

Примечания